Динцзюньшань (, пиньинь Dìngjūn Shān) — гора в Ханчьжуне, Китай. Находится неподалеку от горы Тяньдан и реки Ханьшуй.

Гора известна из-за битвы, произошедшей здесь в Эпоху Троецарствия, когда Хуан Чжун из Шу убил Сяхоу Юаня.

Расположена в 1 км к югу от .

Горные вершины Китая